Zeissler bzw. Zeißler ist der Name folgender Personen:
 Armin Zeißler (1922–2014), deutscher Literaturwissenschaftler, Redakteur und Autor
 Berno Zeißler (1907–1997), deutscher Jurist und Politiker
 Hildegard Zeissler (1914–2006), deutsche Malakologin
 Johannes Zeissler (1883–1965), deutscher Mediziner und Bakteriologe

Siehe auch:
 Zeisel
 Zeisl
 Zeisler